

Achternaam 
Hoss, Hoß:
 Boss Hoss
 Franz Hoß (1866–1947)
 Wendell Hoss (1892–1980)
 Walther Hoss (1900–1993)
 Bernd Hoss (* 1939)
 Selim (Ahmed) al-Hoss (* 1929)
 Willi Hoss (1929-2003)
 Susanne Hoss (* 1968)
 Nina Hoss (* 1975)
 Eric 'Hoss' Cartwright, vertolkt door Dan Blocker in de western tv-serie Bonanza.

Höss 
 Rudolf (Franz Ferdinand) Höß (Höss)
 Aktion Höss

Muziek 
 Hoss (album), een studioalbum van Lagwagon